Farinolesi – abitanti di Farino
Farinolesi – abitanti di Farinole